Try Again:

 Try Again (песня Keane)
 Try Again (песня Алии)
 Try Again (Supertramp)